Серия B 1985/1986 () — 54-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 8 сентября 1985 года и закончился 15 июня 1986 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1985/86 на legaserieb.it
 Серия B 1985/86 на rsssf.com

1985/1986
Футбол в Италии в 1985 году
Футбол в Италии в 1986 году